Osoby o nazwisku Achilli:
 Camillo Achilli
 Claudio Achilli
 Giacinto Achilli
 Justin Achilli
 Marco Achilli
 Mario Achilli